Stanisław Franciszek Dziurzyński (ur. 19 listopada 1899 we Lwowie, zm. 1940 w Charkowie) – kapitan żandarmerii Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej.

Życiorys 
Syn Alojzego, starszy brat Tadeusza. Od 1919 roku pełnił służbę w oddziałach żandarmerii polowej, między innymi w Grupie „Styr” i 2 dywizjonie żandarmerii wojskowej. 3 maja 1922 roku został zweryfikowany w stopniu podporucznika ze starszeństwem z dniem 1 czerwca 1919 roku i 8. lokatą w korpusie oficerów żandarmerii. 12 lutego 1923 roku Prezydent RP Stanisław Wojciechowski awansował go z dniem 1 stycznia 1923 roku na porucznika ze starszeństwem z dniem 1 czerwca 1921 roku i 7. lokatą w korpusie oficerów żandarmerii. Od 1922 roku był oficerem 3 dywizjonu żandarmerii w Grodnie. 27 czerwca 1935 roku został awansowany na kapitana ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1935 roku i 7. lokatą w korpusie oficerów żandarmerii. Do 1938 roku dowodził plutonem żandarmerii Wilno. W latach 1938–1939 dowodził plutonem żandarmerii Wilno I. 24 sierpnia 1939 roku, po mobilizacji, objął dowództwo plutonu pieszego żandarmerii Nr 31, który  przydzielony został do rezerwowej 35 Dywizji Piechoty.

Był więźniem obozu w Starobielsku. Figuruje na Liście Starobielskiej pod poz. 951. Chorąży Zenon Makowski, jego podwładny, stwierdził, że „był dowódcą inteligentnym, bardzo energicznym i wiele wymagającym od swych podkomendnych, ale jeśli stwierdził, że żandarmi są zdolni i solidnie pracują, to potrafił ich zdolności i pracę uczciwie ocenić.” W tych samych wspomnieniach Zenon Makowski podał, że kpt. Julian (sic!) Dziurzyński „zdołał zbiec z zajętego przez Sowieciarzy (sic!) Lwowa i uniknął katyńskiej masakry; przed kilkoma laty zmarł w Bytomiu”.

5 października 2007 roku Minister Obrony Narodowej Aleksander Szczygło mianował go pośmiertnie do stopnia majora. Awans został ogłoszony 9 listopada 2007 roku, w Warszawie, w trakcie uroczystości „Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów”.

Ordery i odznaczenia 
 Srebrny Krzyż Zasługi (10 listopada 1928)
 Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921
 Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości

Zobacz też 
 Jeńcy polscy w niewoli radzieckiej (od 1939 roku)
 Obozy NKWD dla jeńców polskich
 Zbrodnia katyńska

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 Zenon Makowski, Pluton Żandarmerii Wilno i 11 Szwadron Żandarmerii W: Władysław Wierzbicki, Przyczynki do historii Żandarmerii odrodzonego Wojska Polskiego, Koło Oddziałowe Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Nr 106 „Żandarm”, Londyn 1990.
 Wanda Roman, Żandarmi polscy zamordowani na Wschodzie. Wrzesień 1939–maj 1940, Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 3 (157), Warszawa 1996, ISSN 0043-7182, s. 338–346.
 Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego: Charków, Warszawa 2003, , s. 104.

Kapitanowie żandarmerii II Rzeczypospolitej
Ludzie urodzeni we Lwowie
Odznaczeni Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości
Odznaczeni Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921
Odznaczeni Srebrnym Krzyżem Zasługi (II Rzeczpospolita)
Oficerowie dowództwa 35 Dywizji Piechoty (II RP)
Oficerowie Wojska Polskiego zamordowani w Charkowie
Uczestnicy kampanii wrześniowej (strona polska)
Uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej (strona polska)
Urodzeni w 1899
Zmarli w 1940